Зона 6 — одна из девяти зон (городских районов) Милана.

Внутреннее деление 
Зона включает в себя следующие кварталы: Arzaga, Barona, Boffalora, Cascina Bianca, Conchetta, Creta, Foppette, Giambellino-Lorenteggio, Lodovico il Moro, Moncucco, Porta Genova, Porta Ticinese, Ronchetto sul Naviglio, San Cristoforo, Sant’Ambrogio, Teramo, Villa Magentino и Villaggio dei Fiori.

Достопримечательности

Церкви 
 
 Santa Maria delle Grazie al Naviglio
 San Silvestro
 Santa Bernadetta
 Santa Maria Ausiliatrice
 San Cipriano
 San Giovanni Bono
 Santi Nazaro e Celso, и другие.

Парки 
 
 Парк деи Фонтанили
 
 
 Парк Берна-Чикламини
 Парк Стендаля
 Парк Кашина Бьянка

Транспорт 
Станции Миланского метро:
 Линия M1:Bisceglie, Inganni и Primaticcio.
 Линия M2:Famagosta, Porta Genova и Romolo.
 
Железнодорожные станции:
 Porta Genova, Romolo и San Cristoforo.

См. также 
 Административное деление Милана

Примечания

Ссылки 
 Муниципальный сайт 

Районы Милана